Krämersdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Krämersdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kromerowo, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krämersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, 1920 bis 1940 und ab 1945: Kramarzewo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krämersdorf, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Kramarzewo (Jeziorany), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Kramersdorf